Penguin Random House, casa editorial multinacional amb seu central a Nova York
 Prh també és l'abreviatura de la prehnita, mineral de la classe dels silicats